twee plaatsjes in het Zwitserse kanton Vaud: 
La Chaux (Morges), een gemeente in het district Morges
La Chaux (Jura-Nord vaudois), een plaats in de gemeente Sainte-Croix
ook:
La Chaux-de-Fonds in het kanton Neuchâtel
La Chaux-des-Breuleux in het kanton Jura
La Chaux-du-Milieu in het kanton Neuchâtel

La Chaux (Doubs)
La Chaux (Orne)
La Chaux (Saône-et-Loire)
ook:
La Chaux-du-Dombief,  Jura 
La Chaux-en-Bresse,  Jura 
gemeenten met de naam Chaux